Плугумела́н або Плуґумелен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 110 км на південний захід від Ренна, 12 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 923 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2447,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Плугумелан на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Плугумелан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Морбіан